

Toponymes

Paramé, une ancienne commune d'Ille-et-Vilaine, qui a fusionné avec Saint-Servan et Saint-Malo en 1967.



Paramé, un hameau de la municipalité de Lac-au-Saumon au Bas-Saint-Laurent.

Homonymie de toponyme